Швейцария в миниатюре () — парк миниатюр, расположенный в , недалеко от Лугано, в итало язычном кантоне Тичино, Швейцария. На территории парка, площадью более 14 000 м². выставлены модели архитектурных объектов Швейцарии, выполненные в масштабе 1:25. Также в парке действует миниатюрная железная дорога (протяжённостью 3560 м), автомагистраль с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли проплывающие по водным артериям и тысячи человеческих фигур. Как дань близости с Италией в парке также можно ознакомиться (в том числе изнутри) с моделью миланского кафедрального собора, Милан, Ломбардия, Италия. В парке произрастает около 1500 деревьев и кустарников и более 15 000 цветов. Ежедневно Swissminiatur посещает более 4 тысяч туристов. В парке имеется путеводитель на русском языке.

Перечень миниатюр 
В парке насчитывается более 121 миниатюры, среди которых:
 Памятник Вильгельму Теллю в Альтдорфе (1)
 Вертолётная база Рега в Эрстфельде (4)
 Церковь в Саас-Фе (5)
 Многокабинная канатная дорога Гриндельвальд-Грюнд-Маннлихен 2335 м (6)
 Памятник генералу А. В. Суворову, Андерматт (8)
 Главное Управление Красного Креста в Женеве (11)
 Кафедральный собор Лозанны (56)
 Кафедральный собор Св. Николая (Санкт-Николас) во Фрибурге (76)
 Аэропорт Цюрих-Клотен (91,92)
 Бремгартен (94)
 Кафедральный собор в Берне (103)
 Дворец Федерального Парламента в Берне (109)
 Часовая башня в Берне (110)
 Кафедральный собор Св. Петра (Сен-Пьер) в Женеве (112)
 Бургдорфский замок (118)
 Остров Огоз, руины Понт и часовня Св. Феодула Октодурского (Санкт-Теодуль) (121)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт парка «Швейцария в миниатюре»
 Международная ассоциация парков миниатюр

Достопримечательности Швейцарии
Парки миниатюр Швейцарии